Вале́рий Ти́хонов:
 Тихонов, Валерий Владимирович (род. 1951) — руководитель Государственной фельдъегерской службы России с 2012 года, генерал-полковник.
 Тихонов, Валерий Евгеньевич (род. 1961) — российский поэт и журналист, издатель, публицист.
 Тихонов, Валерий Николаевич (род. 1965) — советский и российский футболист.